Hublitz ist der Familienname folgender Personen:

 Sofia Hublitz (* 1999), US-amerikanische Schauspielerin
 Werner Hublitz (1926–2004), deutscher Politiker (CDU)